Dark Angel (band), een Amerikaanse band
Dark Angel (televisieserie), een Amerikaans televisieprogramma
Dark Angel (miniserie), Britse miniserie uit 2016 
Dark Angel (computerspel), een computerspel gebaseerd op de televisieserie
Dark Angel (film)